Вёрт-ам-Майн () — город и городская община в Германии, в земле Бавария.

Подчинён административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Мильтенберг. Население составляет 4831 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 15,89 км². Официальный код — 09 6 76 169.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии